Dilution : réduction de la concentration d'un produit chimique ;
 Dilution  : en physique, désigne le fait qu'un composé soit présent dans un autre à un taux faible ce qui peut fortement modifier les propriétés du composant majoritaire. Exemple: dopage des semi-conducteurs, alliages etc.
 Dilution homéopathique ;
 L'« effet dilution » ; en écoépidémiologie et en épidémiologie, désigne le fait qu'un pathogène risque moins d'être transmis à des hôtes qui y sont sensibles, quand il peut aussi être - dans le même environnement - massivement acquis par des hôtes dans lesquels il ne peut se reproduire (Si les seconds régressent, les premiers risquent alors d'être plus souvent infectés).

 Dilution : terme financier